Рикардо Альберто Фрионе (; 7 февраля 1911, Монтевидео — 11 марта 1986, Милан) — уругвайский и итальянский футболист, нападающий. Выступал за ряд футбольных клубов Италии в 1930—1940-е годы.

Карьера 
В 1932 году Рикардо с младшим братом Франсиско приехали в Италию и стали игроками миланского «Интера». До этого у себя на родине они вместе выступали за клуб «Монтевидео Уондерерс», с которым в 1931 году одержали победу в чемпионате Уругвая. В отличие от своего брата, Рикардо Фрионе не сумел закрепиться в стане чёрно-синих. Он сыграл лишь один матч в Серии А против «Наполи» в июне 1933 года, где оформил дубль, что не помогло его клубу выиграть встречу, которая завершилась со счётом 3:5 в пользу неаполитанцев; по другим сведениям во встрече он забил лишь один гол. По окончании сезона уругвайский нападающий покинул «Интер». В дальнейшем он сменил несколько команд в Италии: выступал за «Торрес», «Санремезе», «Козенцу», «Салернитану», выступавшие в низших дивизионах страны. В 1938 году Рикардо второй раз пришёл в «Санремезе», который к тому времени поднялся в Серию Б. Затем футболист перешёл в швейцарский «Серветт», но в 1940 году вернулся в Италию. После сезона в «Бьеллезе» уругваец стал игроком «Пармы». В майке жёлто-синих Фрионе отыграл 4 сезона: три в третьей по силе лиге Италии (Серии С) и сезон 1943/44, который из-за продолжавшейся Второй мировой войны был проведён в формате единого турнира для клубов страны. В 1944 году Рикардо Фрионе завершил карьеру футболиста.

Умер в 1986 году в Милане.

Интересные факты 
Во время выступления за «Интернационале» Рикардо получил прозвище «Фрионе I», а его брат Франсиско — «Фрионе II».

Титулы 
 Чемпион Уругвая: 1931

Примечания

Ссылки 
 Оф. сайт ФК «Интер»

Футболисты Уругвая
Игроки ФК «Монтевидео Уондерерс»
Игроки ФК «Интернационале»
Игроки ФК «Торрес»
Игроки ФК «Санремезе»
Игроки ФК «Козенца»
Игроки ФК «Салернитана»
Игроки ФК «Серветт»
Игроки ФК «Бьеллезе»
Игроки ФК «Парма»
Футбольные тренеры Уругвая
Тренеры ФК «Серветт»
Тренеры ФК «Парма»